Aporophyla albidior är en fjärilsart som beskrevs av Bang-haas 1906. Aporophyla albidior ingår i släktet Aporophyla och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
albidior